Желем — прізвище. Станом на лютий 2023 року в Україні зареєстровано 68 носіїв; найбільше — на Галичині.
 Желем Іван (1925—1998) — український письменник, публіцист, громадський діяч.
 Желем Іван Іванович (? — 2022) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки